Памятник Победы, также известный как Памятник Неизвестному солдату — памятник в виде обелиска, расположенный в городе Степанакерте (Ханкенди) в парке Победы. Является частью Мемориального комплекса в память о местных уроженцах, погибших в Великой Отечественной войне и других вооружённых конфликтах.

История 

Мемориальный комплекс появился в Степанакерте в 1975 году с установкой обелиска в память о 22 тысячах уроженцах Нагорно-Карабахской АО Азербайджанской ССР, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Высота обелиска составляет 21 м; на противоположном холме в братской могиле захоронены останки погибших в войну. Также в состав комплекса входит фонтан из семи ручьёв, выстроенный в стиле традиционной армянской архитектуры.

Гранитный пьедестал представляет собой барельеф с именами и портретами армян — Героев Советского Союза, участвовавших в Великую Отечественную войну. . Самой новой частью комплекса является кладбище, на котором похоронены солдаты непризнанной НКР, погибшие во время Карабахской войны

Ежегодно у памятника собираются ветераны Великой Отечественной войны в День Победы, а также ветераны Афганской войны. «Афганцами» каждое 15 февраля возлагаются цветы к памятнику в память о 228 участниках войны в Афганистане, из которых 7 погибли.

Галерея

Примечания 

Здания и сооружения, построенные в 1945 году в СССР
Степанакерт
Памятники Нагорного Карабаха
Памятники Азербайджана
Памятники Великой Отечественной войны